Fröwis ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Fröwis (* 1994), österreichische Schachspielerin
 Georg Fröwis (* 1990), österreichischer Schachspieler
 Josef Froewis (1904–1971), österreichischer Gynäkologe
 Josef Fröwis (1937–2022), österreichischer Sportschütze
 Theresia Fröwis (* 1956), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Walter Fröwis (* 1928), deutscher Botschafter